Die Dynamic / Improve Your Pool – Austria Open 2006 war das 79. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 8. bis 10. Juni 2006 in Rankweil in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Schwede Marcus Chamat. Er besiegte im Finale den Niederländer Nick van den Berg mit 10:7. Bester Deutscher war Thomas Engert, der das Halbfinale erreichte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Austria Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
 Austria Open 2006 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

079
Billardturnier in Rankweil
Poolbillardveranstaltung 2006